Гейр А́рне Ско́гстад (; ) — норвежский кёрлингист на колясках и следж-хоккеист. 

Как следж-хоккеист — в составе сборной Норвегии серебряный призёр Зимних Паралимпийских игр 2002.

Как кёрлингист на колясках — в составе сборной Норвегии участник зимних Паралимпийских игр , , . Двукратный чемпион мира (2007, 2008).

В кёрлинге играет на позициях второго и третьего.

Достижения 
Кёрлинг на колясках:
 : золото (, ).
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу на колясках: серебро (2007).

Следж-хоккей:
 Зимние Паралимпийские игры: серебро (2002).
 Чемпионат мира по следж-хоккею: золото (2004), серебро (2000).

Кёрлинг-команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Skogstad - Результаты выступлений на Паралимпийских играх - Международный Паралимпийский комитет
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Хоккеисты по алфавиту
Кёрлингисты на колясках
Кёрлингисты Норвегии
Хоккеисты Норвегии
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2006 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2022 года
Хоккеисты на зимних Паралимпийских играх 2002 года
Серебряные призёры зимних Паралимпийских игр 2002 года
Чемпионы мира по кёрлингу